Celar ist der Familienname folgender Personen:
 Selina Celar (* 1999), deutsche Schwimmerin
 Žan Celar (* 1999), slowenischer Fußballspieler

CELAR steht für:
 Centre d’électronique de l’armement, Zentrum für elektronische Aufklärung des französischen Verteidigungsministeriums

Abkürzung